L'Île du Diable est le  de la première saison de la série télévisée Au cœur du temps, réalisé par Jerry Hopper.

Synopsis
Après avoir inventé le chronogyre, un tunnel permettant de voyager dans le temps, deux aventuriers-chercheurs, Tony Newman et Doug Phillips, en deviennent prisonniers. Ils sont incapables de regagner leur époque, et ils sautent d'une période à l'autre, assistant à des évènements passés ou futurs.

Après avoir été transportés lors de la fin de la bataille de Little Big Horn dans l'épisode précédent, Tony Newman et Doug Phillips se retrouvent dans une situation nouvelle, où un bateau vient de la côte avec un garde armé qui a accent français. Il leur ordonne ainsi qu'aux autres prisonniers de descendre du bateau. Alors que les personnes s'éparpillent juste après le débarquement du bateau, deux prisonniers échappent à la vigilance du personnel de l'île en plongeant dans l'océan et en s'éloignent au loin. Newman et Phillips sont alors pris par erreur pour les prisonniers évadés et sont regroupés avec les restes de détenus nouvellement arrivés.

Une fois rassemblés avec les autres prisonniers de l'île, ils apprennent qu'ils ont été télé-transportés le  sur l'Île du Diable, une colonie française utilisée comme bagne pour des prisonniers politiques et des détenus de droit commun. 

Incapables de prouver aux gardes qu'ils sont américains et non pas des hors-la-lois français, ils n'arrivent pas à se faire libérer, Newman et Phillips doivent alors se faire discrets et se concentrer sur comment rester en vie et s'échapper.

Arrive alors le Capitaine Alfred Dreyfus sur l'île, et il est dans les plans du gouvernement français d'éliminer Dreyfus en le tuant lors d'une de ses tentatives d'évasion (voir l'Affaire Dreyfus).

Fiche technique 
Titre : L'Île du Diable
Titre original : 
Réalisateur : Jerry Hopper
Scénariste : Irwin Allen, Bob Duncan et Wanda Duncan
Durée : 51 minutes
Date de première diffusion :  : 
Date de première diffusion en France :  1967

Distribution 
 James Darren (VF : Georges Poujouly) : Dr Tony Newman
 Robert Colbert (VF : Gabriel Cattand) : Dr Douglas Phillips
 Whit Bissell : Général Heywood Kirk
 Lee Meriwether : Dr Ann MacGregor
 John Zaremba : (VF : René Bériard) Dr Raymond Swain
 Marcel Hillaire : Boudaire
 Oscar Beregi Jr. : Le Commandant
 Theodore Marcuse : Lescaux
 Peter Balakoff : Le Capitaine Alfred Dreyfus

Production

Réception critique

Références

Liens externes 

 
 Ebauche d'analyse - Guide des épisodes

Épisode d'Au cœur du temps